Хондрит — найпоширеніший тип кам'яних метеоритів.
 Хондрит — запалення хряща й охрястя.
 Хондрит (фітоморфози) — форми, які виділені в 1833 р. Штернберґом з фукоїдів.